Кубок Швейцарії з футболу 2005–2006 — 81-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул вдесяте здобув Сьйон.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2005

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2005

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 березня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2005–2006
Швейцарія
Швейцарія
2005 у швейцарському спорті
2006 у швейцарському спорті